Hammelev Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Hammelev Sogn (Haderslev Kommune)
 Hammelev Sogn (Norddjurs Kommune)